Cuzcatlan, ancienne principauté des pipils.
Cuzcatlan, Antique nom du Salvador.
Antiguo Cuscatlán, Ville du Salvador.
Viejo Cuscatlan, Ville du Salvador.